Радиотехнический факультет:
 Радиотехнический факультет Уральского федерального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина.
 Радиотехнический факультет Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники.
 Факультет радиотехники и телекоммуникаций Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» имени В. И. Ульянова-Ленина.
 Радиотехнический факультет национального технического университета Украины «Киевский политехнический институт».
 Радиотехнический факультет Марийского государственного технического университета.
 Радиотехнический факультет МЭИ — Радиотехнический факультет Института радиотехники и электроники имени В. А. Котельникова НИУ МЭИ
 Факультет радиотехники и кибернетики МФТИ (ГУ)
Российский трудовой фронт — политическая организация, до 2022 года именовалась Российский объединённый трудовой фронт (РОТ Фронт).